DS5 bzw. DS 5 steht für:
 DS 5, Pkw-Modell von Citroën bzw. DS Automobiles

DS-5 steht für:
 Datsun DS-5 Thrift, japanischer Pkw, siehe Datsun DS #Datsun DS-5 Thrift (1953–1954)

Siehe auch:
 DS 5LS, Pkw-Modell von DS Automobiles

Abkürzung